Mialet puede referirse a: 
 Mialet, comuna francesa situada en Dordoña.
 Mialet, comuna francesa situada en Gard.